De Eerste Klasse (KNSB) is de op een na hoogste schaakcompetitie voor schaakverenigingen in Nederland, georganiseerd onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Hier wordt het seizoen 2008-2009 beschreven van de Eerste Klasse (KNSB).

Er wordt gespeeld in een halve competitie. Elke vereniging speelt 1 keer tegen een andere vereniging. Bij een schaakwedstrijd tussen verenigingen heeft de thuisspelende ploeg wit op de even borden. Dus op bord 2, 4, 6, 8 en 10. Aan het eind van het seizoen degraderen de nummers 9 en 10 naar de Tweede Klasse (KNSB).

Teams 
Het afgelopen seizoen zijn SchaakVereniging Voerendaal en Bussums Schaak Genootschap gepromoveerd naar de Meesterklasse. Groningen 2, Schaakvereniging Unitas, Schaakvereniging Spijkenisse en Schaakvereniging Oegstgeest '80 degradeerden naar de Tweede Klasse (KNSB).

Voor deze clubs kwamen HWP Sas van Gent, LSG 2, Homburg Apeldoorn 2, NSI De Eenhoorn, DD en Vianen/DVP in de plaats.

Schaken in 2008
Schaken in 2009
Eerste Klasse (KNSB)